El término silpelit puede referirse a:

 un personaje de la obra Eduard auf dem Seil de Eduard Mörike, también mencionado en su poema Elfenlied;
 una variante de diclonius, mutación humana ficticia del manga y anime japonés Elfen Lied.

Elfen Lied